Hot Air – cortometraggio muto statunitense del 1924 diretto da Norman Taurog.
Hot Air – cortometraggio muto statunitense del 1927 diretto da Harry Sweet.
Hot Air – film del 2016 diretto da Derek Sieg